Puzurassur I
 Puzurassur II
 Puzurassur III

Desambiguações de antropônimos